Fedimo – personaggio della mitologia greca
 Fedimo – poeta epico greco antico 
 Fedimo – epigrammista greco antico
 Fedimo o Fedria – uno dei Trenta tiranni di Atene
 Fedimo di Amasea – vescovo di Amasea